Stany Zjednoczone:

 Saint Regis – góry w Santa Clara
 Saint Regis – staw w górach Adirondack
Zobacz też:

 Regis

 St. Regis